Regno di Dahomey – antico regno dell'Africa occidentale con capitale Abomey, fondato nel 1625 dall'etnia Fon
Colonia di Dahomey – ex colonia francese (1894-1958)
Repubblica del Dahomey – denominazione della Repubblica del Benin (1960-1975)